Ренан ду Насименту Мота Пегаду (, более известный как Ренан Баран ; род. 31 января 1987, Натал, Бразилия) — боец смешанных единоборств, экс-чемпион Ultimate Fighting Championship в легчайшей весовой категории. Обладатель чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу.

Статистика боев 

|-
|Поражение
|align=center|34-9 (1)
|Дуглас Силва ди Андради
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Błachowicz vs. Jacaré
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Поражение
| align=center| 34-8 (1)
| Люк Сандерс
| Нокаут (удары)
| UFC on ESPN: Ngannou vs. Velasquez
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:01
| Финикс, Аризона, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 34-7 (1)
| Андре Эвелл
| Раздельное решение
| UFC Fight Night: Santos vs. Anders
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан-Паулу, Бразилия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 34-6 (1)
| Брайан Келлехер
| Единогласное решение
| UFC on Fox: Emmett vs. Stephens
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Орландо, Флорида, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 34-5 (1)
| Алджамейн Стерлинг
| Единогласное решение
| UFC 214
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Анахайм, Калифорния, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 34-4 (1)
| Филип Новер
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Cyborg vs. Lansberg
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Бразилиа, Бразилия
|
|-
| Поражение
| align=center| 33-4 (1)
| Джереми Стивенс
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Almeida vs. Garbrandt
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, Невада, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 33-3 (1)
| Ти Джей Диллашоу
| Технический нокаут (удары)
| UFC on Fox: Dillashaw vs. Barão 2
| 
| align=center| 4
| align=center| 0:35
| Чикаго, Иллинойс, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 33-2 (1)
| Митч Ганьон
| Удушающий приём (ручной треугольник)
| UFC Fight Night: Machida vs. Dollaway
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:53
| Баруэри, Бразилия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 32-2 (1)
| Ти Джей Диллашоу
| Технический нокаут (удар ногой в голову и добивание)
| UFC 173
| 
| align=center| 5
| align=center| 2:26
| Лас-Вегас, Невада, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 32-1 (1)
| Юрайя Фейбер
| Технический нокаут (удары)
| UFC 169
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:42
| Ньюарк, Нью-Джерси, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 31-1 (1)
| Эдди Уайнленд
| Технический нокаут (удар ногой с разворота и добивание)
| UFC 165
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:35
| Торонто, Онтарио, Канада
| 
|-
| Победа
| align=center| 30-1 (1)
| Майкл Макдональд
| Удушающий приём (ручной треугольник)
| UFC on Fuel TV: Barao vs. McDonald
| 
| align=center| 4
| align=center| 3:57
| Лондон, Великобритания
| 
|-
| Победа
| align=center| 29-1 (1)
| Юрайя Фейбер
| Единогласное решение
| UFC 149
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Калгари, Альберта, Канада
| 
|-
| Победа
| align=center| 28-1 (1)
| Скотт Йоргенсен
| Единогласное решение
| UFC 143
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
| Победа
| align=center| 27-1 (1)
| Брэд Пикетт
| Удушающий приём (сзади)
| UFC 138
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:09
| Бирмингем, Великобритания
| 
|-
| Победа
| align=center| 26-1 (1)
| Коул Эсковедо
| Единогласное решение
| UFC 130
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
| Победа
| align=center| 25-1 (1)
| Крис Кариасо
| Удушающий приём (сзади)
| WEC 53
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:47
| Глендейл, Аризона, США
|
|-
| Победа
| align=center| 24-1 (1)
| Энтони Леоне
| Болевой приём (рычаг локтя)
| WEC 49
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:29
| Эдмонтон, Альберта, Канада
| 
|-
| Победа
| align=center| 23-1 (1)
| Серхио Сильва
| Единогласное решение
| Jungle Fight 17: Vila Velha
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Вила-Велья, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 22-1 (1)
| Жорже Энсизо
| Удушающий приём (сзади)
| Platinum Fight Brazil 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:42
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 21-1 (1)
| Марсио Нунес
| Болевой приём (кимура)
| Eagle Fighting Championship
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:45
| Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 20-1 (1)
| Пауло Дантас
| Единогласное решение
| Shooto 13
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Форталеза, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 19-1 (1)
| Журандир Сардинья
| Технический нокаут (удары)
| Platinum Fight Brazil
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:21
| Натал, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 18-1 (1)
| Андре Луис
| Удушающий приём (треугольник)
| Watch Out Combat Show 3
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:38
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 17-1 (1)
| Александр Пиньейро
| Технический нокаут (травма руки)
| Shooto Brazil 9
| 
| align=center| 3
| align=center| 0:58
| Форталеза, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 16-1 (1)
| Рожерио Силва
| Удушающий приём (сзади)
| Watch Out Combat Show 2
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:21
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 15-1 (1)
| Вильям Порфирио
| Нокаут (удар коленом)
| Watch Out Combat Show 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:25
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 14-1 (1)
| Фабиано Лукас
| Единогласное решение
| Shooto Brazil 8
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 13-1 (1)
| Жетрон Амарал
| Болевой приём (рычаг локтя)
| Leal Combat
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:56
| Натал, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 12-1 (1)
| Роналдо Фигейредо
| Единогласное решение
| Natal Cage Vale Tudo
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Натал, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 11-1 (1)
| Вильям Вианна
| Единогласное решение
| Shooto Brazil 6
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| 
| align=center| 10-1 (1)
| Клаудемир Соза
| Без результата (нелегальный соккер-кик)
| Black Bull Vale Tudo
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Ресифи, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 10-1
| Данило Норонья
| Удушающий приём (сзади)
| Shooto Brazil 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:33
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 9-1
| Эриналдо Родригес
| Болевой приём (замок лодыжки)
| Shooto Brazil 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:33
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 8-1
| Карлос Эйде
| Удушающий приём (треугольник)
| Garra Fight
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Натал, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 7-1
| Женейлсон Перейра
| Раздельное решение
| Garra Fight
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Натал, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 6-1
| Рони Джейсон
| Раздельное решение
| Cage Fight Nordeste
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Натал, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 5-1
| Кайо Вербсон
| Технический нокаут (удары)
| Nordest Combat Championship
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:45
| Натал, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 4-1
| Глейсон Менезес
| Болевой приём (рычаг колена)
| Rino’s FC 2
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Ресифи, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 3-1
| Данди Данди
| Нокаут (удар)
| Fight Ship Looking Boy 2
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Натал, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 2-1
| Аниставио Медейрос
| Удушающий приём (сзади)
| Mossoro Fight
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:41
| Мосоро, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 1-1
| Мелк Фрейтас
| Технический нокаут (удары)
| Tremons Fight
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:41
| Жуан-Камара, Бразилия
|
|-
| Поражение
| align=center| 0-1
| Жуан Пауло Родригес
| Единогласное решение
| Heat FC 3
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Натал, Бразилия
|

Достижения 
 Ultimate Fighting Championship
 Чемпион UFC в легчайшей весовой категории (1 раз)
 Одна успешная защита титула
 Временный чемпион UFC в легчайшей весовой категории (1 раз)
 Две успешные защиты титула
 Бой вечера (3 раза) 
 Выступление вечера (1 раз) 
 Нокаут вечера (1 раз) 
 Удушающий/болевой приём вечера (1 раз) 

|-

Примечания

Ссылки 
 
 Ренан Баран на Fight TIMЕ
 Ренан Баран на сайте КиноПоиск

Бойцы смешанных единоборств Бразилии
Чемпионы Ultimate Fighting Championship